Indústrias Reunidas Frateschi — fabricante de ferromodelismo
Celso Frateschi — ator e politico brasileiro
André Frateschi — ator

Desambiguações de sobrenomes